

Persone 
 Canaletto – pseudonimo del pittore veneziano Giovanni Antonio Canal (1697-1768)
 Canaletto – pseudonimo di Bernardo Bellotto (1721-1780) allievo di Giovanni Antonio Canal

Altro 
 Canaletto – in tipografia, effetto ottico delle strisce di bianco che talvolta attraversano un testo stampato dall'alto al basso
 Canaletto – quartiere di La Spezia
 8123 Canaletto – asteroide della fascia principale